Демья́н Игна́тьевич Многогре́шный (1631, Короп — 1703, Селенгинск) — гетман Войска Запорожского на Левобережной Украине с 3 марта 1669 года по 1672 год, преемник гетмана Ивана Брюховецкого.

Биография 
Происхождение будущего гетмана до конца не установлено. Согласно одним данным, он был сыном простого казака и, как «мужичий сын», не пользовался уважением у знати. Некоторые современные историки предполагают, что он происходил из шляхетского рода Игнатовичей, а Многогрешный — это его казацкое прозвище, которое закрепилось за ним в качестве фамилии.  привёл данные о первом упоминании этого прозвища послами во время пятого раунда польско-российских переговоров о реализации пунктов Андрусовского перемирия в 1671 году. Сам гетман использовал исключительно подписи «Демьян Игнатович», «Демко Игнатович», реже «Дамиан Игнатов».

Участвовал в казацко-крестьянском восстании 1648—1654 годов. В 1649 году записан в реестр как войсковой есаул. При гетмане Левобережной Украины Иване Брюховецком был полковником черниговским (1665—1668). В 1668 году Многогрешный, как противник Андрусовского перемирия, участвовал в антимосковском восстании, которое возглавил Иван Брюховецкий. Затем стал одним из первых полковников, которые перешли на сторону гетмана Правобережной Украины Петра Дорошенко, предлагая ему объединить под своей властью всю Украину. Когда в 1668 году Пётр Дорошенко стал гетманом обоих берегов Днепра, он назначил наказным гетманом на Левобережной Украине черниговского полковника Демьяна Многогрешного, а сам вернулся в свою столицу Чигирин. Видя наступление московской армии во главе с князем Григорием Ромодановским на Северские земли и под давлением промосковски настроенной части старшины и духовенства (особенно Черниговского архиепископа Лазаря Барановича), Многогрешный вступил в переговоры с царскими послами.

17 декабря 1668 года «наказной гетман Северский» Демьян Многогрешный был избран гетманом всей Левобережной Украины на казацкой раде в Новгороде-Северском и от имени всей старшины принёс присягу царю Алексею Михайловичу. 3 марта 1669 года, уже в Глухове, генеральная рада вновь избрала его гетманом, и вскоре после присяги он заключил с царём Алексеем Михайловичем Глуховские статьи, единственный документ, который после смерти Богдана Хмельницкого обеспечивал реальную автономию Левобережной Украины в составе Российского государства. Со своей стороны пытался не вступать в открытую конфронтацию с гетманом Правобережной Украины Петром Дорошенко, принявшим турецкий вассалитет.

По доносу группы старшин, обвиненный в связях с Турцией, в ночь с 12 на 13 марта 1672 года Многогрешный был низложен казацкой старшиной в Батурине и выдан царским представителям. Вскоре в Москве приговорён к смертной казни, заменённой пожизненной ссылкой, и вместе со своим соратником, полковником Матвеем Гвинтовкой, сослан в Сибирь, где отбывал заключение в Иркутской тюрьме до 1682. Затем нес «городовую и уездную службу», удостоился звания «иркутского боярского сына» с назначением денежного и хлебного окладов. По протесту нового гетмана Самойловича в 1684 был отправлен в Селенгинский острог, после смещения Самойловича в 1687 освобожден. 

В качестве командира конного отряда участвовал в частых боях и рейдах с монголами. В 1688 году руководил успешной обороной Селенгинского острога от монгольских войск Тушэту-хана Чихуньдоржа, союзника цинского Китая. В следующем году принимал участие в переговорах с цинским Китаем, завершившимися подписанием Нерчинского договора. В 1690 — 1694 годах он занимал должность приказчика Селенгинского острога. В 1696 или 1701 году постригся в монахи.

Демьян Многогрешный умер в Селенгинске в 1703 году.Согласно другой версии, умер в Иркутске,в одном из монастырей. Похоронен на кладбище Старого Селенгинска. Могила утеряна. Известно, что надгробная плита с его могилы была вмонтирована в пол селенгинского Спасского собора.

Семья 
 Жена — Настасья,
 Дети — Пётр, Иван, Яков, Елена, Марина
 Брат — Многогрешный, Василий Игнатьевич — черниговский полковник Войска Запорожского.

Память 

 В 2002 году была выпущена почтовая марка Украины, посвященная Многогрешному.
 В 2016 году установлен памятник недалеко от посёлка Новоселенгинск Селенгинского района Республики Бурятия.

Литература 
 Э. В. Дёмин «Селенгинская „украйна“ гетмана Многогрешного»
 Н. Н. Оглоблин «СЛУЖБА В СИБИРИ ДЕМЬЯНА МНОГОГРЕШНАГО.»
 А. А. Гоздаво-Голомбиевский «ИЗ СИБИРСКИХ АКТОВ О ДЕМЬЯНЕ МНОГОГРЕШНОМ»
 Акты, относящиеся до ссылки в Сибирь гетмана Многогрешного с семейством.

Примечания

Ссылки 
 Сумщина в именах
 Демьян Игнатов сын Многогрешный — исторические документы
 Монография − Селенгинская «украйна» гетмана Многогрешного
 Дем’ян Многогрішний / Проект «Українці в світі»
 Дем‘ян Гнатович Многогрішний

Сосланные в Новоселенгинск
Генеральные есаулы
Генеральная старшина
Черниговские полковники
Похороненные в Бурятии